Redskins ist
der ehemalige Name einer US-amerikanischen Footballmannschaft, siehe Washington Commanders
der Name einer britischen Soulband, siehe The Redskins
die Bezeichnung für eine linke Strömung innerhalb der Skinheadszene, siehe Red and Anarchist Skinheads